Tillian ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Tillian (* 1945), österreichischer Schauspieler
 Rudolf Tillian (1913–2013), österreichischer Politiker (SPÖ)